Richard  est un nom porté par au moins trois personnages européens :
 Richard  (1157-1199), dit Cœur-de-lion, roi d'Angleterre de 1189 à 1199 ;
 Richard  (v. 930-996), duc de Normandie de 942 à 996.
 Richard I (décès en 1006), évêque de Séez.

Richard I